Denis Cheyrouze, nom de naissance de Denis Florent (né en 1969), homme de radio français ;
 Paul Cheyrouze (né en 1939), sportif français.